

Населені пункти та їхні частини
 Затикі — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Затикі — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Затикі — частина міста Нисько в Ніжанському повіті Підкарпатського воєводства
 Затикі — осада в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки